Ivan Šarić (šahist), hrvatski šahovski prvak
 Ivan Evanđelist Šarić, nadbiskup vrhbosanski
 Ivan Šarić (arheolog), hrvatski arheolog